John Ross (1790–1866) – wódz Czirokezów
 John Ross (1777–1856) – brytyjski oficer i odkrywca, uczestnik wypraw arktycznych
 John Ross (1926–2017) – amerykański chemik
 John Ross (1818–1871) – kanadyjski polityk
 John Ross (ur. 1961) – kanadyjski narciarz
 John F. Ross – amerykański pisarz
 John Jones Ross (1831–1901) – kanadyjski lekarz i polityk